Теодор Роберт Дадли (, 1936—1994) — американский ботаник, специалист по систематике рода Падуб.

Биография 
Теодор Роберт Далди родился в Бостоне в 1936 году. Окончил Массачусетский университет, затем продолжал обучение в Корнеллском университете. Степень доктора философии получал в Шотландии, в Эдинбургском университете.

На протяжении нескольких лет Дадли работал в Дендрарии Арнольда Гарвардского университета. В 1966 году он стал научным сотрудником Национального арборетума Вашингтона.

Дадли принимал участие во многих экспедициях, в частности, в экспедиции Национального научного фонда в Антарктиду в 1981 году. Во время этой экспедиции Теодор Роберт собрал множество растений — эндемиков Огненной Земли. Затем он посетил Китай, откуда привёз множество новых для США растений.

С 1991 года Дадли работал куратором гербария Национального дендрария.

17 ноября 1994 года Теодор Дадли скоропостижно скончался из-за прогрессировавшей опухоли мозга. Он оставил вдову, Беттину Корнинг, и двоих сыновей.

Некоторые научные работы

Некоторые виды растений, названные в честь Т. Р. Дадли 
  [≡ ]

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Ботаники XX века